Ко́нувере — эстонский топоним:

 Конувере — деревня в уезде Рапламаа.
 Конувере — одно из названий реки Вигала на территории уезда Рапламаа.
 Конувере — мыза в уезде Рапламаа.
 Конувере — волость в приходе Вигала.
 Конувере — городище в уезде Рапламаа.